Amphiporus arcticus är en djurart som tillhör fylumet slemmaskar, och som beskrevs av Punnett 1901. Amphiporus arcticus ingår i släktet Amphiporus och familjen Amphiporidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Slemmaskar
arcticus